Der Andere – film del 1913 diretto da Max Mack
Der Andere – film del 1930 diretto da Robert Wiene
Der Andere – film del 2013 diretto da Mark Charles